Makedonsko–bugarska opsada Zadra 998.
Križarska opsada Zadra 1202.
Opsada Zadra 1345. – 1346.
Opsada Zadra 1809.
Opsada Zadra 1813.
Bitka za Zadar, u Domovinskom ratu

Bilješke